Nicky Shorey – ex calciatore britannico, difensore
 Paul Shorey – filologo classico e docente statunitense
 Pablo Shorey – lottatore cubano, specializzato nella lotta greco-romana
 Roop Kishore Shorey – regista e produttore cinematografico indiano